A Hidrocinética estuda o movimento de fluidos.

Energias renováveis
A turbina hidrocinética é um modelo alternativo de geração de energia, que utiliza somente a correnteza dos rios, sem a necessidade de construção de barragem e formação de lago. Ela requer uma velocidade acima de 1,5 m/s (5,4 km/h) e uma profundidade mínima de 1m.

Nessas condições, é possível obter 400 kWh por mês. Em melhores condições, pode-se atingir uma produção de energia da ordem de 3000 kWh por mês, equivalente ao consumo médio de 4 apartamentos de 3 quartos, em um bairro de classe média.
by:whatsapp